von Krogh er en tysk uradelsslægt, der senere er kommet til Danmark, hvor den er blevet optaget i adelen. Slægten er uddød i Danmark, men blomstrer stadig i udlandet, bl.a. i Norge og USA. Krogh er også navnet på flere danske borgerslægter. Se også Krohg, der er en norsk borgerslægt.

von Krogh 
Slægten von Krogh fører følgende våben: To med guld flag forsynede sølv tårne forbundne med en med fire guld morgenstjerner besat sølv mur med tinder og port i blåt felt, på hjelmen en opvoksende sølv mynde med guld halsbånd mellem to af blåt og sølv vekselvis delte vinger. 

Den adelige slægt von Krogh, der særlig har været knyttet til militærtjenesten, og hvis virksomhed for en stor del er faldet i Norge, stammer formentlig fra egnen omkring Osterstade ved Bremen. Slægten er i historiens løb blevet stavet som Krogh, Kroge, Kroghe, Krogen, Krough, Krug, Croghe, Croge, etc. Den optræder første gang 1236, mens en stamtavle først begynder noget senere, i 1500-tallet. Hertugdømmet Bremen-Verden har bekræftet slægtens adelskab i et dokument fra 8. juni 1870, og det samme har det kongelige heraldiske selskab i Berlin 4. juni 1875. 

Slægten kan føres tilbage til Jürgen von Kroge, hvis søn, stadsmajor i Trondhjem Bernhardus eller Berent von Krogh (født ca. 1620, død 1676) var født i Lübeck. Hans søn, oberst Georg Friderich von Krogh (1653-1721) var fader til oberst Christoph von Krogh (1685-1752) til Hågenvig – der efterlod descendens – og til generalløjtnant, kommandant i Trondhjem, kammerherre Georg Frederik von Krogh (1687-1768) til Flahammer og Tangevold, som var fader til generalløjtnant af kavaleriet Caspar Hermann von Krogh (1725-1802) til Oye og Mørk, til stiftamtmand over Lolland-Falster, kammerherre Godske Hans von Krogh (1726-1808), til general af infanteriet Georg Frederik von Krogh (1732-1818) til Leeren – af hvis børn skal nævnes oberst Georg Frederik von Krogh (1777-1826) til Leeren (stamfader til en i Norge levende gren af slægten) og Cecilie Christine von Krogh (1767-1850), der ægtede gehejmestatsminister Johan Sigismund von Møsting (1759-1843) – og til gehejmekonferensråd Frederik (Fritz) Ferdinand von Krogh (1737-1829) til Åstrup; denne fik 12 børn og var fader til gehejmekonferensråd, overforstmester Frederik (Fritz) Ferdinand von Krogh (1780-1844) – der var fader til Rosa von Krogh (1805-1870), gift med lensgreve Carl Wedell (1806-1882) -, til overførster, kammerherre Caspar Hermann von Krogh (1784-1866) til Tåbdrup – fader til skovrider i 1. Kronborg distrikt, kammerjunker Heinrich von Krogh (1814-1889), fra hvem de nulevende naturaliserede, i USA levende medlemmer af slægten stammer – og til amtmand over Husum og Bredsted Amter, kammerherre Godske Hans Ernst von Krogh (1778-1852) og kommanderende general i hertugdømmerne Gerhard Christoph von Krogh (1785-1860), hvis datter Marie Sophie Frederikke von Krogh (1815-1899) var gift med overkammerherre Waldemar Tully Oxholm (1805-1876), og hvis hvis søn, postmester, kammerherre Adam Christopher Frederik Ferdinand von Krogh (1819-1898) var barnløs. Slutteligt var Frederik (Fritz) Ferdinand von Krogh (1737-1829) fader til Georg Flemming von Krogh (1787-1853), til amtmand i Sønderborg og Nordborg Amter, senere i Tønder Amt, kammerherre Frederik Christian von Krogh (1790-1867), hvis efterslægt er uddød på sværdsiden, og endelig til kaptajn, amtsforvalter, kammerjunker Georg Frederik von Krogh (1793-1864), der døde som senator i Goslar, og hvis efterslægt blomstrer i Tyskland og Norge.

Under Treårskrigen blev familien von Krogh som så mange andre embedsmandsfamilier splittet mellem dansk-nationalt sindelag og slesvig-holstensk sindelag. Både general Gerhard Christoph von Krogh og de to amtmænd Godske Hans Ernst von Krogh og Frederik Christian von Krogh var kongetro helstatsmænd. Derimod havde Caspar Hermann von Krogh formentlig slesvig-holstenske sympatier, mens Georg Frederik von Krogh, der var amtsforvalter og husfoged for Haderslev Vesteramt, var udpræget slesvig-holstener og stillede sig i 1848 i spidsen for et slesvig-holstensk frikorps. Georg Flemming von Krogh boede på Sjælland, og hans nationale sympatier er ukendte.

Ovennævnte oberst Christoph von Krogh (1685-1752) var fader til generalmajor Arnoldus Christian von Krogh (1737-1814).

Ovennævnte amtmand, kammerherre Godske Hans Ernst von Krogh (1778-1852) var fader til maleren Charlotte Christiane Rosine Sophie von Krogh (1827-1913) og genealogen, kammerherre Ferdinand Christian Herman von Krogh (1815-1891), der ligesom andre af slægten blev naturaliseret som dansk adel 1873.

Ovennævnte generalløjtnant Caspar Hermann von Krogh (1725-1802) var fader til oberst, direktør for Øresunds Toldkammer Adam Gottlob von Krogh (1768-1839), til oberstløjtnant Christian Georg Frederik von Krogh (1761-1837) og til Amalie Magdalene Christiane Caroline von Krogh (1760-1830), der var gift med generalmajor, kammerherre, greve Otto Schack (1758-1809).

I Norge 
Oberst Georg Frederik von Krogh (1777-1826) var stamfader til den norske gren af slægten. Han var fader til major og kammerherre Stie Tønsberg Schøller von Krogh (1763-1817), der var fader til kammerherre Gregers Christian Frederik von Krogh (1791-1851), der var fader til dansk ritmester, kammerherre og forfatter Carl Christian von Krogh (1832-1910), og til kammerherre Niels Krabbe von Krogh (1796-1881), der var postmester i Slagelse og i Nyborg.

Georg Frederik von Krogh var ligeledes fader til publicisten George Frederik von Krogh (1802-1841), til kontreadmiral Frederik Ferdinand von Krogh (1806-1890), som var fader til viceadmiral George Frederik von Krogh (1843-1910), og til kaptajn, revisor i Norges Bank Johan Christian Wibe von Krogh (1820-1899).

Et nulevende medlem af den norske gren af slægten er professor Georg von Krogh (født 1963), professor ved ETH Zürich.

Borgerlige slægter 
Af borgerlige slægter skal nævnes en nordslesvigsk bondeslægt, som føres tilbage til gårdejer Christen Christensen Krog(h) (1653-1723) i Vejstrup, hvis sønnesøn, fæstebonde i Brænore, Frørup Sogn, Christen Christiansen Krogh (1720-1786) var stamfader til fem grene af slægten. Hans søn, brygger i København Andreas Krogh (1781-1858) var bedstefader til brygger, redaktør Andreas Viggo Detlef Krogh (1848-1925), hvis sønner var kontorchef i Handelsministeriet Jacob Emil Andreas Krogh (1876-1950) og fysiolog Schack August Steenberg Krogh (1874-1949), der var gift med fysiologen Birte Marie Krogh, f. Jørgensen (1874-1943).

Nogle medlemmer af de borgerlige Krogh-slægter 
 Aksel Krogh (1893-1930) – dansk direktør
 Anna Krogh (1893-1985) – dansk højskoleforstander (Ane (Anna) Frederikke Krogh)
 August Krogh (1874-1949) – dansk fysiolog og nobelprismodtager (Schack August Steenberg Krogh)
 Børge Krogh (født 1942) – tidligere dansk professionel bokser og boksetræner
 Christian Krogh (1851-1924) – dansk tobaksfabrikant
 Emil Krogh (1876-1950) – dansk embedsmand (Jacob Emil Andreas Krogh)
 Erling Krogh (1905-1976) – dansk vicedirektør
 Gitte Krogh – årets kvindelige fodboldspiller i 2000. Spiller for OBp8
 Grethe Krogh (født 1928) – dansk organist og professor
 Hans-Børge Krogh (1906-1975) – dansk direktør
 Hugo Krogh (1869-1949) – dansk direktør
 Jens Andreas Krogh (1740-1783) – dansk præst
 Johannes Krogh (1919-1980) – dansk præst og missionær
 L.W. Krogh (1883-1952) – dansk bankdirektør
 Leila Krogh (født 1943) – dansk kunsthistoriker og tidl. museumsdirektør
 Line Krogh (født 1947) – dansk teaterinstruktør og oversætter
 Ludvig F.C. Krogh (1871-1931) – dansk officer
 Marie Krogh, født Jørgensen (1874-1943) – dansk fysiolog (Birte Marie Krogh)
 Matthias Bousach Krogh (1754-1828) – dansk biskop
 Mikala Krogh  – dansk filminstruktør
 Mogens Krogh (født 1963) – tidligere dansk fodboldmålmand. Har spillet for Brøndby og Ikast
 Peter Krogh (1900-1988) – dansk bankdirektør
 Signe Krogh (1924-2003) – dansk diakonisse og forstander (Signe Marie Krogh)
 Søren Krogh – dansk musiker og sangskriver
 Thomas Georg Krogh (1714-1785) – dansk præst
 Torben Krogh (teaterhistorik) (1895-1970) – dansk professor, dr. phil. i teaterhistorie
 Torben Krogh (chefredaktør) (1943-2007) – dansk chefredaktør
 Torben Krogh (handelsskoledirektør) (1945 -)
 Viggo Krogh (1848-1925) – dansk brygger og redaktør (Andreas Viggo Detlef Krogh)

Referencer

Kilder 
 Albert Fabritius, "von Krogh", i: Povl Engelstoft & Svend Dahl (red.), Dansk Biografisk Leksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1932-44.
 Poul Bredo Grandjean, "von Krogh", i: Christian Blangstrup (red.), Salmonsens Konversationsleksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1915-30.
 Danmarks Adels Aarbog, XV, 1898, s. 279-323; XVIII, 1901, s. 563; XXXII, 1915, s. 595-604; LII, 1935, s. 144.
 Charlotte von Krogh: Die Descendenz des Frederik Ferdinand von Krogh und andere Familien-Nachrichten, 1892.
 August Krogh: En nordslesvigsk Bondeslægts Historie. Slægten Krogh 1653-1933, 1933.

 
Adelsslægter fra Danmark
Slægter fra Danmark
Adelsslægter fra Norge
Adelsslægter fra Niedersachsen